Leiophron nitida (Shamim & Ahmad), een schildwesp
 Leiophron nitida (Curtis), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing